Э́нтони Марк Джо́нсон (; род. 2 октября 1974 года в Чарлстоне, Южная Каролина) — американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации. Последним клубом Джонсона был «Орландо Мэджик». Джонсон стал первым игроком Д-лиги, который участвовал в финале НБА.

Профессиональная карьера 

Джонсон стал первым игроком Чарлстонского колледжа, выбранным на драфте НБА. В 1997 году он был выбран во втором раунде под общим 40-м номером клубом «Сакраменто Кингз». В сезоне 1997/98 он вышел на площадку в 62 играх и в среднем за игру набирал 7,5 очка. В следующих нескольких сезонах он часто переходил из одной команды в другую и успел поиграть за «Атланту Хокс», «Орландо Мэджик», «Кливленд Кавальерс» и «Нью-Джерси Нетс». 7 октября 2001 года Джонсон подписал контракт с клубом Д-лиги «Мобил Ревелерс» за которую отыграл 15 игр, в среднем набирая по 11,9 очка.

В сезоне 2003/04 он подписал контракт с командой «Индиана Пэйсерс», а перед сезоном 2004/05 он подписал свой первый многолетний контракт с «Пэйсерс» на 4 года. 19 ноября 2004 года он стал участником драки между игроками «Пэйсерс» и «Детройт Пистонс» в результате которой его отстранили на 5 матчей. В этом же сезоне стартовый разыгрывающий «Пэйсерс» получил травму и Джонсон стал выходить в стартовом составе клуба. В плей-офф НБА 2006 года Джонсон набрал рекордные в своей карьере 40 очков в одном матче в игре против «Нью-Джерси Нетс». Несмотря на его выдающуюся игру «Пэйсерс» проиграли тот матч 96-90, а позже и серию 4-2.

22 февраля 2007 года Джонсон был обменян в «Атланту Хокс» на право выбора во втором раунде драфта. 16 февраля 2008 года Джонсон перешёл в «Сакраменто Кингз». 15 июля 2008 года он подписал двухлетний контракт на 3.8 млн долларов с «Орландо Мэджик». За два сезона с «Мэджик» он вышел в 111 играх (в 12 в стартовом составе) и стал участником финала НБА 2009 года. После сезона 2009/10 его контракт закончился и он стал свободным агентом.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на NBA.com
 Статистика выступлений в НБА на basketball-reference.com
 Статистика выступлений в Д-Лиге на basketball-reference.com

Баскетболисты США
Родившиеся в Чарлстоне (Южная Каролина)
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Даллас Маверикс»